Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PBZ Zagreb Indoors 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Februar 2014 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 28 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Zagreb

en:2014 PBZ Zagreb Indoors – Singles#Qualifying